Ferrant puede referirse a:

El nombre de varón que modernamente se usa como Fernando.

Ferrant Martínez (desambiguación).

Apellido
Diego Guillén Ferrant, escultor hispano-francés del siglo XVI.
Alejandro Ferrant y Fischermans (1843 – 1917), pintor español.
Ángel Ferrant (1891 - 1961), escultor español, hijo del anterior.
Dos hermanos pintores españoles:
Luis Ferrant Llausas (1806-1868)
Fernando Ferrant Llausas (1810-1852)
Alejandro Ferrant Vázquez (1897 -1976 ), arquitecto español.